Епархия Келимане () — епархия Римско-Католической церкви c центром в городе Келимане, Мозамбик. Юрисдикция епархии Келимане распространяется на южную часть провинции Замбезия. Епархия Келимане входит в митрополию Бейры. Кафедральным собором епархии Келимане является церковь Пресвятой Девы Марии Избавительницы.

История 
6 октября 1954 года Римский папа Пий XII издал буллу Quandoquidem Christus, которой учредил епархию Келимане, выделив её из епархии Бейры (сегодня — Архиепархия Бейры). Первоначально епархия Келимане являлась суффраганной по отношению к архиепархии Лоренсу-Маркиша (сегодня — Архиепархия Мапуту).

4 июня 1984 года епархия Келимане вошла в состав церковной провинции Бейры.

6 декабря 1993 года епархия Келимане передала часть своей территории в пользу возведения новой епархии Герю.

Ординарии епархии 
 епископ Francisco Nunes Teixeira (6.02.1955 — 23.12.1975);
 епископ Bernardo Filipe Governo O.F.M.Cap. (31.05.1976 — 10.03.2007);
 епископ Hilário Da Cruz Massinga O.F.M. (25.01.2008 — по настоящее время).

Примечания

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Quandoquidem Christus, AAS 47 (1955), стр. 128

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

Католические епархии Мозамбика